AAMI Classic 2010 — выставочный мужской турнир, который ежегодно проводится накануне первого в сезоне турнира Большого шлема на кортах Kooyong Stadium в Мельбурне, Австралия. В турнире принимают участие 8 теннисистов.

Формат 
Турнир прошёл по традиционному формату, когда теннисисты в играх на выбывание разыгрывают места с первого по восьмое.

Участники турнира 

  Новак Джокович (Третье место)
  Хуан Мартин дель Потро (Четвёртое место, отказ)  Робин Сёдерлинг (Восьмое место)  Фернандо Вердаско (Титул)
  Жо-Вильфрид Тсонга  (Второе место)
  Фернандо Гонсалес (Четвёртое место)
  Томми Хаас (Седьмое место)
  Иван Любичич ''(Шестое место)

Сетка турнира

Основной турнир

Утешительный турнир

Примечания

См. также 
 AAMI Classic

 Showdown of champions 2009
 Тур возвращения Жюстин Энен 2009
 Открытый чемпионат Ле-Туке по теннису 2009

Ссылки 
 Официальный сайт 

Австралия
Теннис
Январь 2010 года
2010